Andrej Martin e Gerald Melzer hanno battuto in finale Alejandro Moreno Figueroa e Miguel Ángel Reyes Varela 6–2, 6–4.

Teste di serie

  Nicolás Barrientos /  Eduardo Struvay (quarti di finale)
  Jordan Kerr /  Tim Puetz (primo turno)

  Kevin King /  Juan-Carlos Spir (semifinali)
  Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Morelos Open 2014